Chépica puede referirse a:

 Chépica, comuna y pueblo del centro de Chile.
 Varias especies de pastos del género Agrostis.
 Pastos del género Cynodon.